Wereldkampioenschap handbal vrouwen 1993
 Wereldkampioenschap handbal mannen 1993